Květnový převrat je označení pro několik historických událostí, které se odehrály v měsíci květnu:

 Květnový převrat v Srbsku, 1903 – vyvraždění královské rodiny Obrenovićů armádou a návrat rodu Karađorđevićů na srbský trůn
 Květnový převrat v Polsku, 1926 – svržení polské demokratické vlády prezidenta Wojciechowského armádou a nastolení autoritativního režimu
 Květnový převrat v Portugalsku, 1926 – svržení režimu portugalské první republiky armádou generála da Costy a nastolení klerofašistické diktatury 
 Květnový převrat v Českých zemích, 1945 – dobový výraz pro Květnové povstání českého lidu
 Květnový převrat v Jižní Koreji, 1961 – svržení parlamentního režimu generálem Pak Čong-huiem
 Květnový převrat v Súdánu, 1969 – svržení parlamentního režimu strany Umma a nastolení vojenské vlády generála Nimajrího